Jägerturm steht für

regional
Hochsitz, jagdliche Einrichtung
Bauwerke
 Jägerturm (Heere), Niedersachsen
 Jägerturm (Thörl), Österreich